Schollmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 David Schollmeyer (* 1971), deutscher Kirchenmusiker und Konzertorganist
 Manfred Schollmeyer (* 1939), deutscher Gynäkologe, Geburtshelfer und sächsischer Heimatautor
 Markus Schollmeyer (* 1969), deutscher Gerechtigkeitsforscher, Rechtsanwalt und Autor
 Patrick Schollmeyer (* 1965), deutscher Klassischer Archäologe
 Thoralf Schollmeyer (1962–2014), deutscher Gynäkologe und Geburtshelfer
 Wolfgang Schollmeyer (1933–2014), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Politiker (SPD), MdB